Budapesti Hírlap (napilap, 1853–1860)
Budapesti Hírlap (napilap, 1881–1938)